

Patronyme 

 Louis Marré (1909-1992), homme politique français.

Toponyme 

 Mont-et-Marré, une commune française dans le département de la Nièvre ;
 Marré, un hameau de Lurcy-le-Bourg, commune française dans le département de la Nièvre.